Джере́льна ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України.

 Джерельна вулиця — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Джерельна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Джерельна вулиця — вулиця в місті Дружківка Донецької області.
 Вулиця Джерельна — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Джерельна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 У місті Київ:
 Джерельна вулиця — вулиця в Дарницькому районі (с-ще Бортничі);
 Джерельна вулиця — вулиця в Оболонському районі (с-ще ДВС).
 Джерельна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Джерельна — вулиця в місті Львів.
 Джерельна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Джерельна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Джерельна вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Джерельна вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці